Il doppio del torneo di tennis Sparkassen Cup 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Alexandra Stevenson e Serena Williams che hanno battuto in finale Janette Husárová e Paola Suárez 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Janette Husárová /  Paola Suárez (finale)
 Kim Clijsters /  Jelena Dokić (primo turno)

 Rita Grande /  Meghann Shaughnessy (primo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 2002